Dausch ist der Familienname folgender Personen:

 Constantin Dausch (1841–1908), deutscher Bildhauer
 Dieter Dausch (* 1941), deutscher Augenarzt, Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande
 Martin Dausch (* 1986), deutscher Fußballspieler
 Peter Dausch (auch Petrus Dausch; 1864–1944), katholischer Priester sowie Professor der Theologie in München, Passau und Dillingen 
 René Dausch (* 1960), deutscher Schachspieler